Jaca, fruto da Artocarpus heterophyllus ou jaqueira;
 Jaca, nome vulgar de algumas espécies de crustáceos do género Xantho;
 Jaca (desenhista)
 Mulher Jaca

Localidades

Jaca (Huesca)

Jacas Grande (distrito)
Jacas Chico (distrito)

Desambiguações de topônimos
Desambiguação